Dorje Phagmo (tib. rdo rje phag mo) bezeichnet:

 Vajravarahi, eine tantrische Gottheit des Vajrayana
 Samding Dorje Phagmo, eine Trülku-Linie der Bodong-Tradition des tibetischen Buddhismus